Vuomajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vuomajaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 759238-168845), sjö i Kiruna kommun,  (1,71 km²)
Vuomajaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 759299-167978), sjö i Kiruna kommun,  (18,4 ha)
Vuomajaure (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (34,8 ha)

Se även
Vuomajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn